Amazone-parasolvogel
 Ecuadorparasolvogel
 Penseelparasolvogel